Удод Євген Григорович — голова Обласної ради Дніпропетровської області, політик, службовець.
 Удод Іван Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Удод Михайло Сергійович — український футболіст.
 Удод Наталія Василівна — завідувач відділення Консультативно-діагностичного центру № 1 Дарницького району Києва, заслужений лікар України.
 Удод Олександр Андрійович — голова Державного комітету архівів України.
 Удод Микола Васильович (25 вересня 1954, см. Дегтярі  Срібнянського району Чернігівської області)  — український науковець, громадський діяч, юрист — активний учасник національно-визвольної боротьби за незалежність і демократичний устрій України.

Див. також 
 Одуд — невеликий яскраво забарвлений птах із довгим вузьким дзьобом і чубком, що розкривається у вигляді віяла.

Примітки